Карл Палда (, 14 апреля 1907 — 1986) — австрийский шахматист, мастер.

Чемпион Австрии 1931 г. (разделил 1—2 места с Г. Бергхофером). Бронзовый призер неофициального чемпионата Австрии 1924 г.

Участник ряда сильных международных турниров.

В составе сборной Австрии участник двух шахматных олимпиад, Кубка Клары Бенедикт и международных командных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Палды в базе Chessgames
 Личная карточка К. Палды на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад